Demophilos () ist der Name folgender Personen:

 Demophilos (Thespier), König der Stadt Thespiai und Anführer des Stadtkontingents bei der Schlacht an den Thermopylen 480 v. Chr.
 Demophilos (Gnomologe), Verfasser von pythagoreischen Sinnsprüchen
 Demophilos (Rhetor) (Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr.), athenischer Rhetor,
 Demophilos (Ankläger des Aristoteles), athenischer Ankläger des Aristoteles 323 v. Chr.
 Demophilos (Komödiendichter), griechischer Komödiendichter, in der Asinaria des Plautus bezeugt
 Demophilos von Konstantinopel († 386), Bischof von Berea und von 370 bis 380 Bischof von Konstantinopel